

Pessoas
George Washington
George Washington Carver
George Washington Walker

Outros
Universidade George Washington
USS George Washington (CVN-73)

Desambiguações de antropônimos